Lago Poso – lago dell'Indonesi
 reggenza di Poso – reggenza dell'Indonesia